Les Recettes pompettes, émission québécoise de télévision, présentée par Éric Salvail depuis 2015 ;
 Les Recettes pompettes, émission française de télévision, présentée par Monsieur Poulpe de 2016 à 2017, adaptation du format précédent.